Полидори () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Полидори, Джон (1795—1821) — английский писатель и врач итальянского происхождения.
 Полидори, Паоло (1778—1847) — итальянский кардинал, секретарь Священной Консисторской Конгрегации и секретарь Священной Коллегии кардиналов.
 Полидори, Фрэнсис (1800—1886) — итальянка, более известна благодаря своим родственным связям, чем собственным заслугам.